Салама́тин — русская фамилия.

Известные носители 
 Саламатин, Альберт Гергардович (род. 1941) — аким Джезказганской области (1994).
 Саламатин, Дмитрий Альбертович (род. 1965) — министр обороны Украины в 2012 году.

 Саламатина, Валерия Александровна (род. 1998) — российская пловчиха.
 Саламатина, Светлана Валерьевна (род. 1993) — российская хоккеистка на траве.

См. также 
 Соломатин
 Саломатин